Apanasionki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Apanasionki – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim